A 21 334-es számú mellékút egy nyúlfarknyi, kevesebb, mint 150 méteres hosszúságú, öt számjegyű országos közút-szakasz, Nógrád vármegye déli részén. A 2115-ös útból ágazik ki, az utolsó méterein, Galgaguta területén, észak felé. Csak az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal Galgaguta megállóhelyét szolgálja ki, az állomás térségének északi részén véget is ér. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 134 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 23.

21334